Ночь и туман — директива Адольфа Гитлера от 7 декабря 1941 года, подписанная и приведённая в исполнение Главнокомандующим вооружённых сил Германии Вильгельмом Кейтелем.
 Ночь и туман — короткометражный документальный фильм Алена Рене, снятый в 1955 году по инициативе историка Анри Мишеля. Является одной из ключевых вех в развитии документального кинематографа. Фильм рассказывает о депортации евреев в нацистские концлагеря в соответствии с указом, известным как «Ночь и туман» (постановление от 7 декабря 1941 г., подписал маршал Вильгельм Кейтель).